Тере́зия:

Женское имя 

 Терезия Вильгельмина Фредерика Изабелла Шарлотта Нассауская, в замужестве герцогиня Ольденбургская (1815—1871) — член Российского Императорского Дома, благотворительница.
 Терезия Кисль (род. 1963) — австрийская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр.
 Терезия Мора (род. 1971) — немецкая писательница венгерского происхождения, переводчик с венгерского.
 Елизавета Терезия Лотарингская (1711—1741) — лотарингская принцесса, в замужестве королева Сардинии.

Другое 
 (295) Терезия — астероид.

См. также 
 Мария Терезия
 Тереза